Вадим Бондарь:
 Бондарь, Вадим Владимирович (род. 1965) — артист балета.
 Бондарь, Вадим Николаевич (род. 1963) — геофизик, депутат Государственной думы третьего созыва.